Maria Hilf steht für: 
 Maria, Hilfe der Christen, Formel des römisch-katholischen Glaubens – dort auch zu Glaubensgemeinschaften
 Maria Hilfe der Christen, katholisches Fest am 24. Mai, siehe Schutzmantelfest
 Kirchen mit diesem Patrozinium, siehe Mariahilfkirche
 Klöster mit diesem Patrozinium, siehe Maria-Hilf-Kloster
 Krankenhaus Maria Hilf (Brilon)
 Krankenhaus Maria Hilf (Mönchengladbach)
 Krankenhaus Neu-Mariahilf in Göttingen
 Krankenhaus Maria Hilf (Krefeld)

Maria Hilf oder Mariahilf ist der Name folgender Orte:
 Mariahilf, Gemeindebezirk von Wien
 Mariahilf (Wiener Bezirksteil), Bezirksteil des Gemeindebezirks Mariahilf
 Mariahilf-St. Nikolaus, Stadtteil von Innsbruck
 Maria Hilf (Gemeinden Guttaring und Klein Sankt Paul), Ort in den Gemeinden Guttaring und Klein Sankt Paul, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Mariahilf (Galizien), Siedlung in Galizien, heute Ortsteil von Kolomyja, Ukraine
 Mariahilf, deutscher Name von Nová Ves (Pohořelice), Ortsteil von Pohořelice, Tschechien

Maria Hilf steht für:
 Gnadenbild Mariahilf von Lucas Cranach dem Älteren (um 1537)

Siehe auch

 Mariahilfberg